Мото Гран-Прі Аргентини 2014 року, офіційна назва Gran Premio Red Bull de la República Argentina — третій етап чемпіонату світу з шосейно-кільцевих мотоперегонів MotoGP сезону 2014, який відбувався 25—27 квітня 2014 року на автомотодромі Термас де Ріо Ондо у Аргентині. Попередній раз змагання серії Гран-Прі відбувалися у цій країні у 1999 році. Термас де Ріо Ондо вперше прийняв змагання чемпіонату світу і став 26-м треком у новітній історії MotoGP.

MotoGP

Результати гонки 
Дистанція гонки становила 120,15 км (25 кіл).

Турнірна таблиця

Залік гонщиків

Залік виробників

Залік команд

Moto2

Результати гонки 
Дистанція гонки становила 110,538 км (23 кола).

Турнірна таблиця

Залік гонщиків

Залік виробників

Moto3

Результати гонки 
Дистанція гонки становила 100,926 км (21 коло).

Турнірна таблиця

Залік гонщиків

Залік виробників

Досягнення 
Міка Калліо, провівши 200-ту гонку серії Гран-Прі у кар'єрі, став першим фінським гонщиком, кому це вдалося.

Примітки

Джерела 
 Офіційний сайт  MotoGP 

Мото Гран-Прі Аргентини
2014
Аргентина
2014 в аргентинському спорті
Квітень 2014